Военновъздушни сили на Гърция